Sierosław (gromada w powiecie świeckim)
 Sierosław (gromada w powiecie wolińskim)